Kishan Singh di Bharatpur – maharaja di Bharatpur
 Kishan Singh – biologo indiano
 Kishan Singh – giocatore di polo indiano